Hiroshi Abe puede referirse a
 Hiroshi Abe, astrónomo japonés (n. 1958); o
 Hiroshi Abe, actor y modelo japonés (n 1964).